Pfarrkirche Rohrbach bezeichnet:

 Pfarrkirche Rohrbach bei Mattersburg, Burgenland
 Pfarrkirche Rohrbach bei Ziersdorf, Niederösterreich
 Pfarrkirche Rohrbach an der Gölsen, Niederösterreich
 Pfarrkirche Rohrbach an der Lafnitz, Steiermark
 Stadtpfarrkirche Rohrbach, Oberösterreich